Adviesraad Internationale Vraagstukken
Apartment Investment & Management Company
Advies, Instructie, Voorlichting
AIV-methode, methode voor de conservering van voedingsmiddelen
AIV, IATA code van het George Downer-vliegveld in Aliceville
AIV (motortechniek), Automatic Inlet Valve, de Engelse benaming voor een snuffelklep
Agentschap Informatie Vlaanderen, een agentschap van de Vlaamse overheid